Rywalizacja kobiet w skokach akrobatycznych podczas mistrzostw świata w Ałmaty została rozegrana na skoczniach o nazwie Terrace Course. Kwalifikacje rozegrano 10 marca o 9:40, z kolei finały tego samego dnia o 15:00. Złoty medal wywalczyła Australijka Laura Peel, która pokonała drugą Ashley Caldwell oraz trzecią Lubow Nikitinę.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021